Stouf peut faire référence à:
Jean-Baptiste Stouf (1742 - 1826), un sculpteur français. 
Froud et Stouf, série d'animation belge
Stouf le Skin